Hereford ist der Name mehrerer Orte:

in England:
 Hereford, England
 Hereford (Wahlkreis), Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Hereford and Worcester, Grafschaft in England
 Herefordshire, Grafschaft in England

in den Vereinigten Staaten:
 Hereford (Arizona)
 Hereford (Colorado)
 Hereford (Maryland)
 Hereford (Pennsylvania)
 Hereford (Texas)

Hereford ist der Name folgender Personen:
 Frank Hereford (1825–1891), US-amerikanischer Politiker
 Nikolaus von Hereford, englischer Bibelübersetzer
 Humphrey de Bohun, 2. Earl of Hereford (gen. der Gute; * vor 1208, † 1275), 2. Earl of Hereford und 1. Earl of Essex sowie Lord High Constable von England

Sonstiges:
 Hereford-Karte, eine mittelalterliche Weltkarte
 Hereford Railway, ehemaligen Eisenbahngesellschaften in Kanada und im Vereinigten Königreich
 Hereford-Rind, eine Rinderrasse
 Handley Page Hampden/Hereford, ein leichter britischer Bomber von 1936 
 Hereford United, englischer Fußballverein
 Hereford Castle, ehemalige Burg in Hereford
 Earl of Hereford
 Wyoming Hereford Ranch Reservoir

Siehe auch:
 Herford